Feillet est un patronyme porté notamment par :

 Anne Feillet, nee en 1963 actrice française ;
 Bruno Feillet (né en 1959), évêque catholique français ;
 Hélène Feillet (1812-1889), artiste peintre et lithographe française ;
 Paul Feillet (1857-1903), gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ;
 Pierre Jacques Feillet (1794-1855), peintre et lithographe français.